Воскресенское се́льское поселе́ние — упразднённое муниципальное образование в Лежневском районе Ивановской области Российской Федерации.

Административный центр — село Воскресенское.

Географические данные 
 Общая площадь: ? км²
 Расположение: южная часть Лежневского района
 Граничило:
 на юго-востоке — с Савинским районом Ивановской области
 на юге — с Суздальским районом Владимирской области
 на западе — с Тейковским районом Ивановской области
 на севере — с Лежневским сельским поселением
 на северо-востоке — с Новогоркинским сельским поселением

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Ивановской области от 25 февраля 2005 года № 44-ОЗ «О городском и сельских поселениях в Лежневском муниципальном районе».

Законом Ивановской области от 6 мая 2015 года № 36-ОЗ, Лежневское и Воскресенское сельские поселения преобразованы, путём объединения, в Лежневское сельское поселение с административным центром в селе Ухтохма.

Население

Состав сельского поселения

Местное самоуправление 
Администрация сельского поселения находилась по адресу: 155122, Ивановская область, Лежневский район, с Воскресенское, ул Центральная, д 69-А.

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Лежневского района
Упразднённые сельские поселения Ивановской области
Сельские поселения, упразднённые в 2015 году